Саломон де Брай  (, 1597, Амстердам — 11 мая 1664, Харлем) — голландский живописец и архитектор.

Возможно, ученик Питера Ластмана в Амстердаме. Имя де Брая упоминается в городских документах Харлема с 1615 года. В этом городе он продолжал обучение у Хендрика Гольциуса и Корнелиса Корнелиссена. В 1621 году был в Копенгагене.

Биография 
Саломон де Брай был католиком, поэтому наряду с пейзажами и композициями на мифологические сюжеты писал алтарные картины. Вначале интересы де Брая были поделены между поэзией и архитектурой. Ещё в 1616 году Саломон стал членом цеха риторов «Любовь превыше всего», а в 1627 году издал сборник любовных песен. Он стал членом Палаты риторики под названием «De Wijngaertranken». Одно из его стихотворений положил на музыку его друг, композитор Корнелис Падбрю. Вероятно, в круге литераторов он познакомился со своей женой Анной, сестрой художника Яна и поэта Якоба Вестербена, которые также были членами «De Wijngaertrancken». Они поженились в 1625 году.

Харлем в XVI—XVII веках был одним из главных центров североевропейского маньеризма и романизма в живописи и графике. Нидерландские художники того времени ориентировались на Италию, где заканчивалась эпоха Возрождения и укреплялись маньеристические тенденции в изобразительном искусстве и архитектуре. В 1583 году в Харлеме стараниями рисовальщика и гравёра Хендрика Гольциуса, живописцев Корнелиса Харлемского и Карела ван Мандера была организована Академия художеств. К Академии присоединился Саломон де Брай.

В 1630 году де Брай стал членом Харлемской гильдии Святого Луки. Он сотрудничал с другим членом гильдии и католическим архитектором Якобом ван Кампеном. Де Брай также работал архитектором и кроме того проектировщиком изделий из серебра. Он стал главой Гильдии Святого Луки и в 1631 году подготовил проект новой хартии гильдии, которую подписали многие старые члены сообщества: Питер де Молин, Аутгерт Арисс Акерслот, Виллем Клас Хеда, Корнелис Корнелиссен, Корнелис Клас ван Виринген, Флорис ван Дейк и Исаак Халинк. Новая хартия значительно расширяла цеховые свободы мастеров, в том числе право заниматься кроме живописи различными ремёслами, такими как гравюра, резьба по дереву, изготовление шпалер, кузнечное и гончарное дело. Хартия встретила много возражений со стороны городского совета и была отвергнута.

Как архитектор Саломон де Брай принимал участие в расширении здания харлемской Ратуши в 1630 году, строительстве Новой консистории, церкви святой Анны (Annakerk), работал в других городах, состоял в должности градостроителя в городском совете Харлема. Он разработал амбициозный план по расширению города с северной стороны за счёт трёх каналов, который был частично реализован через десятилетия после его смерти.

В 1631 году под названием «Современная архитектура» (Architectura Moderna) де Брай опубликовал биографии и описания зданий, построенных Хендриком де Кейсером и Корнелисом Данкертс де Ри, двумя ключевыми голландскими архитекторами того периода.

Брай принадлежит к поколению голландских живописцев, предшественников Рембрандта, выросших на почве маньеризма, которые находили собственный путь, параллельный утрехтскому караваджизму. Для исторических картин Брая характерны эффекты освещения, объёмная моделировка, создающие почти рембрандтовскую свето-теневую атмосферу.

Саломон де Брай умер от чумы в 1664 году, как и его дети: Якоб, Иосиф, Юлиана и Маргарета. Был похоронен в Харлеме. Всего у него было десять детей. Саломон де Брай стал основателем большой династии художников. Его сын — Ян де Брай (1627—1697) был известным живописцем-портретистом, рисовальщиком и гравёром, мастером штрихового офорта, и декоратором интерьера. Дирк де Брай (1635—1694) писал натюрморты с цветами и охотничьими трофеями и стал одним из самых знаменитых гравёров того времени. Иосиф де Брай (? — 1664), также живописец, работал в жанре натюрморта.

Примечания 

Художники Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)
Художники золотого века Голландии